Одиа́р () — французская фамилия. Известные носители:
 Одиар, Жак (род. 1952) — французский кинорежиссёр и сценарист; сын Мишеля Одиара.
 Одиар, Мишель (1920—1985) — французский сценарист, писатель, кинорежиссёр.